Qernertuarsuit bezeichnet:
 Qernertuarsuit (Inselgruppe, Narsaq), Inselgruppe im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qernertuarsuit (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qernertuarsuit (Inselgruppe, Uummannaq), Inselgruppe im Distrikt Uummannaq, Grönland